Goodbye & Good Riddance () — дебютный студийный альбом американского рэпера Juice WRLD. Он был выпущен 23 мая 2018 года под лейблом Grade A Productions и Interscope Records. Альбом включает в себя гостевое участие от Lil Uzi Vert и был спродюсирован Бенни Бланко, Cardo, Mitch Mula, Ником Мирой, Sidepce и других. 28 мая 2021 года он был перевыпущен в честь своей третьей годовщины, были добавлены две песни «734» и ремикс на «Lucid Dreams» при участии Lil Uzi Vert. На перевыпуске отсутствует сингл «Armed and Dangerous», который был на оригинальном релизе.

Синглы 
Первый сингл с альбома, «All Girls Are the Same» был выпущен 13 апреля 2018 года. Песня достигла 41 позиции в американском чарте Billboard Hot 100.

Второй сингл «Lucid Dreams» был выпущен 4 мая 2018 года. Песня достигла 2 позиции в Hot 100.

Третий сингл «Lean wit Me» был выпущен 22 мая 2018 года. Песня достигла 68 позиции.

Четвёртый сингл «Wasted» выпущен 10 июля 2018 года совместно с Lil Uzi Vert и позже был включён на альбом.

Список треков

Участники записи

Техническое 
 Don Rob — сведение 
 Justin Craig — сведение (трек 4)
 Lil Bibby — сведение 
 James Kang — сведение

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы Juice WRLD
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat